Muzeum Pałac Herbsta
Metylofenidat
 Metroid Prime Hunters
 mila na godzinę
 Monumenta Poloniae Historica